Are Sumstad (ur. 21 grudnia 1996) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Sør-Fron IL. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów w narciarstwie klasycznym.

Przebieg kariery 
W cyklu FIS Cup zadebiutował w lipcu 2013 w Szczyrku, zaś pierwsze punkty zdobył w grudniu tego samego roku w Notodden, po zajęciu 11. pozycji. 14 lutego 2015 po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 47. miejsce. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, zdobywając srebrny medal w konkursie drużynowym wraz z Mariusem Lindvikiem, Robinem Pedersenem i Halvorem Egnerem Granerudem.

We wrześniu 2016 trzykrotnie zdobywał punkty w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego, w najlepszym występie zajmując 12. miejsce w konkursie w Lillehammer. W międzynarodowych zawodach organizowanych przez FIS po raz ostatni wystąpił w grudniu 2016 w ramach FIS Cupu w Notodden. W maju 2018 ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty A. Sumstada na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996